Paphegy, település Horvátországban
 Paphegy, Szokolya külterületi településrésze